Fontaniva ima više značenja:
 Fontaniva, Padova
 Fontaniva, Pordenone